Vădeni heißen folgende geographische Objekte:

 Vădeni (Soroca), Gemeinde und Dorf im Rajon Soroca, Republik Moldau
 Vădeni (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila, Rumänien
 Vădeni (Galați), Dorf im Kreis Galați, Rumänien